Stammeln ist:

 ein Begriff für eine fehlerhafte Aussprache, siehe Dyslalie
 ein Ortsteil von Huchem-Stammeln im Kreis Düren
 ein Weiler bei Elsdorf-Heppendorf im Rhein-Erft-Kreis mit einer Burg: Burg Stammeln

Siehe auch:

 Stammler